Ната́льинск — посёлок городского типа в Красноуфимском округе Свердловской области России. Единственный населённый пункт территориальной администрации посёлка Натальинск.

География 
Населённый пункт расположен на правом берегу реки Калинкин Лог в 21 километре на юго-восток от административного центра округа — города Красноуфимск.

Часовой пояс

История 

Основан в 1871—1872 годах жителем посёлка Сарана Иваном Артемьевичем Шевелиным в связи со строительством стекольного завода — старейшего стекольного предприятия на Урале. Получил своё название населённый пункт в честь имени жены Шевелина. Вместе со своими семьями с 1872 года сюда переселяются рабочие, разбирающиеся в производстве стекла. Статус рабочего посёлка получен в 1943 году.

С 1 октября 2017 года согласно областному закону N 35-ОЗ статус изменён с рабочего посёлка на посёлок городского типа.

Население

Инфраструктура 
В посёлке расположено девять садоводческих некоммерческих территорий (СНТ «Коллективный сад» № 1—9). Есть почтовое отделение.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из 14 улиц (Горького, Заводская, Ивахненко, Кирова, Ленина, Луговая, Мира, Молодёжная, Новая, Парковая, Первомайская, Садовая, Советская, Трактовая) и одного переулок (Заводской).

Примечания

Литература

Ссылки 
 О Красноуфимском округе 
 Неофициальный сайт посёлка Натальинск

Населённые пункты муниципального образования Красноуфимский округ
Посёлки городского типа Свердловской области